Barbiturikills, artista urbana valenciana.
 Doña Bárbara, telenovel·la colombiana.
 Doña Bárbara, novel·la de Rómulo Gallegos Freire.